Il doppio del torneo di tennis Mumbai Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori František Čermák e Ota Fukárek che hanno battuto in finale Mahesh Bhupathi e Fazaluddin Syed 7-64, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 František Čermák /  Ota Fukárek (Campioni)
 Mahesh Bhupathi /  Fazaluddin Syed (finale)

 Dejan Petrović /  Andy Ram (semifinali)
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Dennis van Scheppingen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mumbai Challenger 2001